Une bombe désigne, étymologiquement, un objet de forme sphérique et par extension hémisphérique, bombé. Ainsi, une bombe peut être un projectile sphérique, une enceinte sphérique ou même un casque.

Armement 
 Bombe, engin explosif.

Toponyme 
 Bombe, localité camerounaise, située dans le département du Manyu.

Sciences 
 Bombe calorimétrique, instrument permettant de mesurer le dégagement d'énergie sous forme de chaleur d'une réaction (chimie). Elle sert en particulier à mesurer le pouvoir calorifique d'une substance ;
 Bombe, morceau de lave, éjecté par un volcan et qui se solidifie dans l'air ;
 Bombe, dépression des latitudes moyennes ou cyclone extratropical à développement explosif qui donne des tempêtes hors du commun ;
 Bombe au cobalt, source intense de rayons γ utilisée en radiothérapie.

Techniques 
 Bombe, dérivé de bombe cryptologique, instrument électromécanique utilisé par les cryptologistes britanniques afin de casser les codes allemands d'Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Bombe, artifice de divertissement utilisée pour les feux d'artifice ;
 Bombe aérosol, expression populaire pour décrire un récipient sous pression permettant l'atomisation d'aérosols, par exemple en peinture par aérographe ;
 Bombe lacrymogène, récipient sous pression contenant du gaz lacrymogène ;
 Bombe de décompression, virus informatique.

Confiserie 
 Bombe en chocolat, dessert ;
 Bombes Braquier, bombes en chocolat fabriquées à Verdun qui distribuent des chocolats, des dragées et des surprises quand elles explosent (gentiment) ;
 Bombe glacée, préparation à base de crème glacée.

Vêtements 
 Bombe, casque porté par les cavaliers. C'est également parfois un synonyme employé pour la calotte de tout casque, sa partie arrondie qui couvre la tête.

Terminologie 
Le terme bombe est utilisé dans le langage imagé :
  signifie  (écrit bom) en créole mauricien ; 
  signifie  (vieilli) ou  ; 
 , en argot, signifie une très belle femme ; 
 , désigne en argot une femme très attirante, qui suscite un désir sexuel particulièrement fort ; 
 , surnom de Jean Harlow.